Назаренки — топоним

Украина 
 Днепропетровская область
 Назаренки — село,  Царичанский район
 Полтавская область
 Назаренки — село,  Котелевский район
 Назаренки — село,  Новосанжарский район